Népi irodalom: A két világháború között Magyarországon kibontakozó népies irodalmi és eszmei irányzat.
Népi irodalom: A népköltészet pontatlan megjelöléseként használt kifejezés.
Népi irodalom Erdélyben